Камила () е планина на Халкидическия полуостров, Гърция.

Описание 
Камила е дълга, тясна планина, разположена в източната част на Халкидическия полуостров източно от Холомондас и южно от Пиявица (Стратонико).

На картите на Кондогонис (1914) и на Гръцката военна географска служба от 1923 година планината е посочена като Камировуни (Καμηλοβούνι).

Скалите са гнайсови и амфиболити.

Изкачването може да стане от Неохори (Ново село) (570 m) за около 1,30 часа.

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Аристотел